Copla (spanisch für „Strophe, Liedvers, Couplet“) bezeichnet 

 Copla (Strophe), Strophenform in der spanischen Dichtung, auch Text eines Flamencoliedes
 Copla andaluza, musikalisches Genre.